Dierickx ist der Familienname folgender Personen:

 André Dierickx (* 1946), belgischer Radrennfahrer
 Camiel Dierickx (1914–2009), belgischer Anatom und Anthropologe
 Karel Dierickx (1940–2014), belgischer Künstler
 Ludo Dierickx (1929–2009), belgischer Politiker
 Matijs Dierickx (* 1991), belgischer Badmintonspieler
 Mike Dierickx (* 1973), belgischer Trance-DJ und -Produzent